Nitocris puede referirse a:

 Nitocris, última reina de la dinastía VI de Egipto. 
 Nitocris I, Divina Adoratriz de Amón.
 Nitocris de Babilonia, reina de Babilonia, hija de Nabucodonosor II.